Mistrovství světa v inline hokeji 2013 bylo v pořadí už 17. mistrovství světa, které spadá pod federaci IIHF. Turnaj se konal v Německu, ve městě Drážďany. Hrálo se od 2. do 8. června 2013. Titul z minulého roku obhajoval tým Kanady. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 týmů rozdělených do dvou výkonnostních skupin. Vítězem MS se stal výběr USA.

Elitní divize: (7 nejlepších z minulého mistrovství a 1 postupující z minulého ročníku divize 1 – Slovensko).

Divize 1: (5 nejlepších z minulého mistrovství, 1 sestupující z elitní divize a 2 postupující z kvalifikace na MS, z evropské kvalifikace postoupilo Bulharsko a z kvalifikace zbytku světa uspěla Argentina).

Stadion

Základní skupiny

Skupina A

Tabulka

Zápasy

Skupina B

Tabulka

Zápasy

Play-off

Pavouk

Čtvrtfinále

O umístění (o 5. - 8. místo)

O udržení

Semifinále

O 3. místo

Finále

Konečné pořadí týmů 

██ Sestup do Divize 1 na MS 2014

Divize 1

Skupina C

Tabulka

Zápasy

Skupina D

Tabulka

Zápasy

Play-off

Pavouk

Čtvrtfinále

O umístění (o 13. - 16. místo)

Semifinále (o 9. – 12. místo)

O 3. místo (o 11. místo)

Finále (o 9. místo)

Konečné pořadí týmů 

██ Postup do elitní divize na MS 2014

██ Kvalifikace o postup do Divize 1 na MS 2014

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky mistrovství světa v inline hokeji 2013
 MS na webu IIHF

Mistrovství světa v inline hokeji - IIHF
Inline hokej v Německu
Inline hokej v roce 2013
Sportovní události v Drážďanech